Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2012 года проводился в Кепезе — пригороде Антальи (Турция) c 9 по 15 апреля. Это был 91-й чемпионат Европы.

Общий зачёт (по большим медалям)

Общий зачёт (по большим и малым медалям)

Чемпионы и призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

Тяжёлая атлетика
Спорт в Турции в 2012 году
2012
Апрель 2012 года
Международные спортивные соревнования в Анталье
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Турции
Чемпионаты Европы в Турции
2012 год в тяжёлой атлетике